Sprachenbach ist der Name folgender geographischer Objekte

 Kaiserbach in im Tiroler Unterland (Österreich)
 Sprachenbach (Große Wilde) im Unterharz (Deutschland)